Dahra – centro abitato dell'Algeria
Dahra – gruppo montuoso dell'Algeria 
Dahra – centro abitato del Senegal